Пажень:

Населенные пункты
 Пажень — деревня в Елецком районе Липецкой области
 Пажень — посёлок в Елецком районе Липецкой области

Станция
 Пажень — станция в Елецком районе Липецкой области

Река
 Пажень — река в Липецкой области